Eupoda – rodzaj ptaka z podrodziny sieweczek (Charadriinae) w rodzinie sieweczkowatych (Charadriidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Eurazji, Afryce, Australii i Oceanii.

Morfologia 
Długość ciała 18–25,5 cm, rozpiętość skrzydeł 44–61 cm; masa ciała 39–121 g.

Systematyka

Etymologia 
 Eupoda:  eupous, ευποδος eupodos „szybkonogi”, od ευ eu „doskonałość”; πους pous, ποδος podos „stopa”.
 Cirrepidesmus: epitet gatunkowy Charadrius cirrhepidesmos ; gr. κιρρος kirrhos „opalony”; επιδεσμος epidesmos „opaska na oczy”. Gatunek typowy: Charadrius pyrrhothorax  (= Charadrius cirrhepidesmos ), (= Charadrius atrifrons ).
 Eupodella: zdrobnienie nazwy rodzaju Eupoda Brandt, 1845. Gatunek typowy: Charadrius veredus .
 Pagoa: autor nie wyjaśnił pochodzenia nazwy rodzajowej. Gatunek typowy: Charadrius geoffroyi  (= Charadrius leschenaultii ).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Eupoda atrifrons  – sieweczka himalajska
 Eupoda mongola  – sieweczka syberyjska
 Eupoda leschenaultii  – sieweczka pustynna
 Eupoda asiatica  – sieweczka długonoga
 Eupoda veredus  – sieweczka stepowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Sieweczkowate